Sid Zouine (en arabe : ) est le centre urbain de la commune rurale de Sid Zouine de la préfecture de Marrakech, dans la région Marrakech-Safi, au Maroc.

Démographie 
Sid Zouine ville a connu, de 1994 à 2004 (années des derniers recensements), une hausse de population, passant de  à  habitants.

Notes et références 

Ville au Maroc
Marrakech-Safi